Три кораблі ВМС США називалися USS Arizona, на честь 48-го штату США Аризона.

 USS Arizona (1858) — колісний пароплав, спущений на воду 1858 року. Брав участь у Громадянській війні в США.
 USS Arizona (1869) — паровий фрегат; спущений 1865 року як USSNeshaminy. Двічі перейменовувався. Ім'я Arizona носив менше трьох місяців.
 USS Arizona (BB-39) — лінкор типу «Пенсильванія». Спущений 19 червня 1915. Потоплений японською авіацією 7 грудня 1941 в Перл-Харборі. Чи не піднято, останки корабля, що знаходяться на дні бухти, перетворені на музей військової слави.
 USS Arizona (SSN-803) — планований підводний човен типу «Вірджинія» V серії. Замовлений у 2019 році.

Див. також 
 USS Arizonan (ID-4542A)

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни